

Еміненс — місто, штат Кентуккі
 Еміненс — місто, штат Міссурі